Le suint est la substance qui suinte d'une surface.

Le suint animal 
Il désigne en particulier la matière grasse qui imprègne la toison des animaux à laine. C'est un composé d'huiles, de graisse et d'éléments minéraux. Transformé, il devient la lanoline.

Le suint minéral 
Suint de verre, seconde écume du verre en fusion, qu'on ôte après avoir déjà ôté la plus grosse, et qui s'emploie pour différentes sortes d'ouvrages.